Вооружённые силы Республики Кореи
 Корейская народная армия — вооружённые силы КНДР

 Корейская армия (Япония)
 Армия Корейской империи